Centralia ist der Name verschiedener Orte:

in Kanada
 Centralia (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Centralia (Illinois)
 Centralia (Iowa)
 Centralia (Kalifornien)
 Centralia (Kansas)
 Centralia (Missouri)
 Centralia (New York)
 Centralia (Oklahoma)
 Centralia (Pennsylvania)
 Centralia (Texas)
 Centralia (Virginia)
 Centralia (Washington)
 Centralia (West Virginia)

sowie eine Bezeichnung für Central Australia

im NRHP gelistete Objekte:
 Centralia Downtown Historic District, in Centralia, Washington, ID-Nr. 03000164
 The Centralia Elk's Lodge, in Centralia, Illinois, ID-Nr. 08001171
 Centralia Union Depot, in Centralia, Washington, ID-Nr. 88000608